Manager Magazin bezeichnet:
 Manager Magazin, eine seit 1971 in Deutschland erscheinende Wirtschaftszeitschrift
 Manager Magazin (Polen), eine von 2004 bis 2008 in Polen verlegte Lizenzausgabe des deutschen Magazins
 Manager Magazin (Ungarn), eine seit 2004 in Ungarn vom Axel-Springer-Verlag herausgegebene Lizenzausgabe des deutschen Magazins

Siehe auch:
 Lizenz #Lizenzen in der Verlagsbranche